

Wydarzenia 

 22 maja – Aleksander Macedoński rozpoczął podbój Persji i odniósł zwycięstwo w bitwie nad Granikiem, rzeką w północno-zachodniej Anatolii.